«Water Babies» () — 52-й короткометражный фильм рисованного мультсериала Silly Symphonies, созданный Walt Disney Productions и выпущенный United Artists 11 мая 1935.

Сюжет 
Мультфильм начинается с открытия нескольких водяных лилий, на которых видны спящие дети. Младенцы немедленно просыпаются и прыгают в воду, за исключением одного неохотного рыжеволосого ребёнка, но его будят шлепки от его кувшинки. Дети неоднократно погружают в воду рыжеволосого мальчика. Затем раздается звук трубы, и все дети садятся на лебедей, рыб или листья-лодки и отправляются на берег, где они качаются на лианах и играют с животными. В одной сцене трое младенцев катаются на лягушках. В другой сцене ребёнок пытается бороться с очень большой лягушкой. Наконец малыши снова едут к своим кувшинкам и засыпают.

Создатели 

 Режиссер: Уилфред Джексон.
 Сценарист: Чарльз Кингсли.
 Продюсер: Уолт Дисней
 Аниматоры: Арт Бэббит, Ugo D'Orsi, Ник Джордж, Хью Хеннеси, Дик Хьюмер, Albert Hurter, Вольфганг Райтерман, Archie Robin, Луи Шмитт, Frenchy de Tremaudan, Рой Уильямс и Сай Янг.

Озвучивание 
 Мэрион Дарлингтон
 Leone Le Doux

Релиз 
 США — 11 мая 1935
 Германия — 26 августа 1935
 Италия — 1937
 Швеция — 1937

На видео

VHS 
 «Walt Disney Cartoon Classics»
 «Silly Symphonies!»

Laserdisc 
 «Walt Disney Cartoon Classics»
 «Silly Symphonies!»
 «Starring Silly Symphones: Animals Two by Two»

DVD 
 «Walt Disney Treasures»
 «Silly Symphonies»

Прочее

Продолжение 
 1938 — «Русалочки»

Появляется 
 1997 — «Ink & Paint Club: Silly Symphonies Get Wet» — четвертый показанный мультфильм.''

Источники 
 

Мультфильмы 1935 года
Silly Symphonies
Мультфильмы Уилфреда Джексона
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем